Gryf mocno łamany – jest to mocno powyginany gryf (nawet pod kątem 90° do osi gryfu), stosuje się go przeważnie do treningu tricepsów (tzw. francuskie wyciskanie).

Kulturystyka
Sprzęt sportowy